Schloss Katzenberg ist der Name folgender Schlösser in Oberösterreich:

 Schloss Katzenberg (Atzbach), Bezirk Vöcklabruck
 Schloss Katzenberg (Kirchdorf am Inn), Bezirk Ried, Innkreis

Siehe auch:
 Schloss Katzberg, Gebäuderest in Cham, Landkreis Cham, Bayern